Restaurateurs de France est label de qualité apporté sur des établissements de restauration traditionnelle.

.
Cuisinerie gourmande
Restaurateur de France
Restaurant de tourisme

La Charte Qualité Restaurateurs de France 
À la suite d'une création voulue par l'État, les adhérents à l'organisation " Restaurateurs de France" s'engagent à respecter les 8 points suivants qui constituent la base professionnelle des 8 engagements envers la clientèle :

Confort et Sécurité 
Le "Restaurateur de France" est classé "Restaurant de Tourisme" conformément aux normes de l'Arrêté du .

Professionnalisme 
Le "Restaurateur de France" justifie d'une qualification professionnelle ou de 7 années d'expérience.

Formation 
Le "Restaurateur de France" s'engage à suivre chaque année une formation continue.

Fraîcheur des produits 
Le "Restaurateur de France" s'engage à promouvoir les produits du terroir afin de valoriser les productions locales.

Accueil et service 
Le "Restaurateur de France" s'engage à développer un véritable état d'esprit d'accueil pour que votre repas soit un moment de plaisir:
Accueil de la clientèle en "hôtes privilégiés" 
Traduction de la carte en langue étrangère ou Personnel du Service pratiquant au moins une langue étrangère 
Une information touristique sur la région à la disposition de la clientèle 
Un menu spécial pour les enfants à un prix attractif.

Hygiène 
Le "Restaurateur de France" s'engage à respecter tous les règlements en vigueur pour assurer l'hygiène garante d'une alimentation saine conformément à l'Arrêté du .

Contrôle 
Le "Restaurateur de France" s'engage à mettre à la disposition de la clientèle des fiches d'appréciations portant le cachet du restaurant.

Communication 
Le "Restaurateur de France" s'engage à afficher la présente charte qui se traduit par un "véritable contrat de confiance" pour le client.

Label de qualité en France